Ishiguro ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Ishiguro (* 1963), japanischer Robotiker
 Kazuo Ishiguro (* 1954), britischer Schriftsteller japanischer Herkunft
 Ishiguro Munemaro (1893–1968), japanischer Töpfer

 Ishiguro Tadaatsu (1884–1960), japanischer Landwirtschaftsexperte und -politiker
 Ishiguro Tadanori (1845–1941), japanischer Militärarzt
 Tomohisa Ishiguro (* 1981), japanischer Fußballspieler

Ishiguro steht für:
 (7354) Ishiguro, Asteroid des Hauptgürtels